Урро́ (, ) — власна назва.

Топоніми

Урро (Арока)
 Урро (Пенафієл)